Velika nagrada Italije 2020 je osma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 6. septembra 2020 na dirkališču Autodromo Nazionale Monza. Zmagal je Pierre Gasly, AlphaTauri-Honda, drugo mesto je osvojil Carlos Sainz Jr., McLaren-Renault, tretji pa je bil Lance Stroll, Racing Point-BWT Mercedes. Za Gaslyja je to prva zmaga v Formuli 1. Dirka je bila v 27. krogu prekinjena po nesreči Charlesa Leclerca, nadaljevala se je z letečim štartom za varnostnim avtomobilom.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! scope="row" |1
| align="center" |44
|data-sort-value="ham"| Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:19,514
|1:19,092
|1:18,887
| align="center" |1
|-
! scope="row" |2
| align="center" |77
|data-sort-value="bot"| Valtteri Bottas
|Mercedes
|1:19,786
|1:18,952
|1:18,956
| align="center" |2
|-
! scope="row" |3
| align="center" |55
|data-sort-value="sai"| Carlos Sainz Jr.
|McLaren-Renault
|1:20,099
|1:19,705
|1:19,695
| align="center" |3
|-
! scope="row" |4
| align="center" |11
|data-sort-value="per"| Sergio Pérez
|
|1:20,048
|1:19,718
|1:19,720
| align="center" |4
|-
! scope="row" |5
| align="center" |33
|data-sort-value="ver"| Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda
|1:20,193
|1:19,780
|1:19,795
| align="center" |5
|-
! scope="row" |6
| align="center" |4
|data-sort-value="nor"| Lando Norris
|McLaren-Renault
|1:20,344
|1:19,962
|1:19,820
| align="center" |6
|-
! scope="row" |7
| align="center" |3
|data-sort-value="ric"| Daniel Ricciardo
|Renault
|1:20,548
|1:20,031
|1:19,864
| align="center" |7
|-
! scope="row" |8
| align="center" |18
|data-sort-value="str"| Lance Stroll
|
|1:20,400
|1:19,924
|1:20,049
| align="center" |8
|-
! scope="row" |9
| align="center" |23
|data-sort-value="alb"| Alexander Albon
|Red Bull Racing-Honda
|1:21,104
|1:20,064
|1:20,090
| align="center" |9
|-
! scope="row" |10
| align="center" |10
|data-sort-value="gas"| Pierre Gasly
|AlphaTauri-Honda
|1:20,145
|1:19,909
|1:20,177
| align="center" |10
|-
! scope="row" |11
| align="center" |26
|data-sort-value="kvy"| Daniil Kvjat
|AlphaTauri-Honda
|1:20,307
|1:20,169
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="11"|
| align="center" |11
|-
! scope="row" |12
| align="center" |31
|data-sort-value="oco"| Esteban Ocon
|Renault
|1:20,747
|1:20,234
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="12"|
| align="center" |12
|-
! scope="row" |13
| align="center" |16
|data-sort-value="lec"| Charles Leclerc
|Ferrari
|1:20,443
|1:20,273
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="13"|
| align="center" |13
|-
! scope="row" |14
| align="center" |7
|data-sort-value="rai"| Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|1:21,010
|1:20,926
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="14"|
| align="center" |14
|-
! scope="row" |15
| align="center" |20
| data-sort-value="mag" |  Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|1:20,869
|1:21,573
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="15"|
| align="center" |15
|-
! scope="row" |16
| align="center" |8
| data-sort-value="gro" |  Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|1:21,139
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="16"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="16"|
| align="center" |16
|-
! scope="row" |17
| align="center" |5
|data-sort-value="vet"| Sebastian Vettel
|Ferrari
|1:21,151
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="17"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="17"|
| align="center" |17
|-
! scope="row" |18
| align="center" |99
| data-sort-value="gio" | 
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|1:21,206
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="18"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="18"|
| align="center" |18
|-
! scope="row" |19
| align="center" |63
| data-sort-value="rus" |  George Russell
|Williams-Mercedes
|1:21,587
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="19"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="19"|
| align="center" |19
|-
! scope="row" |20
| align="center" |6
|data-sort-value="lat"| Nicholas Latifi
|Williams-Mercedes
|1:21,717
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="20"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="20"|
| align="center" |20
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
!1
| align="center" |10
|data-sort-value="alb"| Pierre Gasly
|AlphaTauri-Honda
|53
|1:47:06,056
| align="center" |10
|align="center" |25
|-
!2
| align="center" |55
|data-sort-value="bot"| Carlos Sainz Jr.
|McLaren-Renault
|53
| +0,415
|align="center" |3
|align="center" |18
|-
!3
|align="center" |18
|data-sort-value="gas"| Lance Stroll
|
|53
| +3,358
|align="center" |8
|align="center" |15
|-
!4
|align="center" |4
|data-sort-value="gio"| Lando Norris
|McLaren-Renault
|53
|  +6,000
|align="center" |6
|align="center" |12
|-
!5
|align="center" |77
|data-sort-value="gro"| Valtteri Bottas
|Mercedes
|53
|  +7,108
|align="center" |2
|align="center" |10
|-
!6
|align="center" |3
|data-sort-value=ham"| Daniel Ricciardo
|Renault
|53
|  +8,391
|align="center" |7
|align="center" |8
|-
!7
|align="center" |44
|data-sort-value="kvy"| Lewis Hamilton
|Mercedes
|53
|  +17,245
|align="center" |1
|align="center" |7
|-
!8
|align="center" |31
|data-sort-value="lat"| Esteban Ocon
|Renault
|53
|  +18,691
|align="center" |12
|align="center" |4
|-
!9
|align="center" |26
|data-sort-value="lec"| Daniil Kvjat
|nowrap|AlphaTauri-Honda
|53
|  +22,208
|align="center" |11
|align="center" |2
|-
!10
|align="center" |11
|data-sort-value="mag"| Sergio Pérez
|nowrap|
|53
|  +23,224
|align="center" |4
|align="center" |1
|-
!11
|align="center" |6
|data-sort-value="oco"| Nicholas Latifi
|Williams-Mercedes
|53
|  +32,876
|align="center" |20
|
|-
!12
|align="center" |8
|data-sort-value="per"| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|53
|  +35,164
|align="center" |16
|
|-
!13
|align="center" |7
|data-sort-value="nor"| Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|53
|  +36,312
|align="center" |14
|
|-
!14
|align="center" |63
|data-sort-value="rai"| George Russell
|Williams-Mercedes
|53
|  +36,593
|align="center" |19
|
|-
!15
|align="center" |23
|data-sort-value="ric"| Alexander Albon
|Red Bull Racing-Honda
|53
|  +37,533
|align="center" |9
|
|-
!16
|align="center" |99
|data-sort-value="rus"|
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|53
|  +55,199
|align="center" |18
|
|-
!Ods
|align="center" |33
|data-sort-value="ver"| Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda
|30
|Motor
|align="center" |5
|
|-
!Ods
|align="center" |16
|data-sort-value="lec"| Charles Leclerc
|Ferrari
|23
|Trčenje
|align="center" |13
|
|-
!Ods
|align="center" |20
|data-sort-value="mag"| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|17
|Motor
|align="center" |15
|
|-
!Ods
|align="center" |5
|data-sort-value="vet"| Sebastian Vettel
|Ferrari
|6
|Zavore
|align="center" |17
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2020
2020